Polerady può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Polerady, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Polerady, comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem